

Patronyme
 Andrew Garve, (1908-2001), écrivain et journaliste britannique.
 Christian Garve, (1712-1798), philosophe allemand.

Homonymie
Homonymie de patronyme